In 1921/22 werd het veertiende Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

Cottbuser FV 1898 werd kampioen, maar nam niet deel aan de Zuidoost-Duitse eindronde. Viktoria Forst nam de plaats in. Samen met de Breslauer Sportfreunde en Preußen Kattowitz eindigde de club op de eerste plaats. Er kwam een play-off die de Sportfreunde wonnen. Om een onbekende reden werd er echter nog een tweede play-off gespeeld om de deelnemer aan de eindronde om de Duitse landstitel te bepalen. Kattowitz gaf verstek en Forst won van de Sportfreunde. In de eerste ronde verloor de club van Norden-Nordwest Berlin.

FC Amicitia Forst wijzigde de naam in SV Amicitia Forst.

Bezirksliga

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1921/22